Bordeleau est un nom propre français et québécois qui peut faire référence à :

Implantation géographique du patronyme 
Selon les statistiques établies par le site de généalogie Geneanet, le patronyme Bordeleau est né dans le département français de Charente-Maritime où il reste rare, mais s'est beaucoup développé au Québec.

Patronyme 

 Alain Bordeleau (1956-), coureur de fond canadien ;
 Bruno Bordeleau (1868-1929), homme politique québécois, député libéral de Champlain ;
 Christian Bordeleau (1947-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Claude Bordeleau (1981-), artiste canadien ;
 Émilie Bordeleau (1879-1946), institutrice québécoise dont la vie a inspiré la série de romans bestseller d'Arlette Cousture ;
 Francis Bordeleau (1992-), réalisateur, producteur et scénariste québécois ;
 Jean-Paul Bordeleau (1943-2022), homme politique québécois ;
 Jean-Pierre Bordeleau (1949-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Patrick Bordeleau (1986-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Paul Bordeleau (?-), illustrateur canadien ;
 Paulin Bordeleau (1953-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sébastien Bordeleau (1975-), joueur de hockey sur glace franco-canadien ;
 Serge Bordeleau (1981-), réalisateur et scénariste québécois ;
 Thomas Bordeleau (2002), joueur de hockey sur glace américain ;
 Yvan Bordeleau (1942-), homme politique canadien, député libéral d'Acadie de 1989 à 2007.

Toponyme 

 Pont Bordeleau, pont à Saint-Séverin au Québec au Canada.

Références 

Patronyme français
Patronyme québécois